Igor Oleszkiewicz (1942-), un joueur de basket-ball polonais ;
 Simone Debout-Oleszkiewicz (1919-2020), une philosophe et résistante française.